Камбеба (также известны как омагуа, умана) — индейское племя, проживающее в Бразилии в бассейне Амазонки. Легенды о богатстве камбеба стали причиной нескольких экспедиций в места их проживания, из которых наиболее известными были экспедиции Дж. оф Спайрса в 1536 году, Ф. фон Хуттена в 1541 году и Педро де Урсуа в 1560 году В 1645 г. иезуиты начали миссионерскую деятельность среди камбеба. В 1687 г. отец Фриц, который считается крестителем племени камбеба, основал сорок миссионерских поселений.

Говорят на языке омагуа.

Примечания 

 

Народы Бразилии